El término Congo puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia

En África 

 Río Congo, uno de los principales ríos de África, de donde se toma el nombre para denominar países y territorios que ocupan o han ocupado su cuenca.
 República del Congo, llamada también Congo-Brazzaville, país africano cuya capital es Brazzaville.
Congo francés, nombre de ese país durante la época en que estuvo colonizado.
 República Popular del Congo, nombre que se dio a ese país desde su independencia.
 República Democrática del Congo, llamada también Congo-Kinsasa, país africano cuya capital es Kinshasa, conocido con otras denominaciones antes de 1997.
Estado Libre del Congo (1885–1908).
 Congo Belga (1908–1960), territorio belga en la época colonial.
 República del Congo (1960-1971), primera república posterior a la independencia.
 República del Zaire (1971–1997) llamada así durante el gobierno de Mobutu Sese Seko.
 Reino del Congo, país africano medieval cuya capital era M'Banza Kongo (San Salvador).
 Congo Portugués, antigua factoría colonial portuguesa en la región hoy llamada Cabinda, enclave provincial de Angola (separado del resto del país por la República Democrática del Congo).
 Región de El Congo, en África Central.
 Selva del Congo, segundo bosque tropical más grande del mundo, tras la Amazonia.

Fuera de África 

 Congo, barrio de la ciudad española de Albacete.
 El Congo, municipio del departamento de Santa Ana, en El Salvador.
 El Congo, núcleo de población del municipio de Vícar, en la provincia de Almería, en España.
 Congo, municipio del estado de Paraíba, en Brasil.

Cultura

Baile y música 

 Congo, género musical y baile afrocolonial concentrado principalmente en Costa Arriba y Costa Abajo de la Provincia de Colón, en la República de Panamá.
 Congo, baile, manifestación típica del folklore capixaba (Espirito Santo).
 Congo, canción del grupo inglés Genesis.
 Danza del congo, danza de origen africano del carnaval de Barranquilla, procedente de Cartagena de Indias.
 Rockcongo, baile, género musical creado en Brasil en la década de 1990, promovido por la banda brasileña Mahnimal.

Cinematografía 

 Congo (1994), adaptación cinematográfica de la novela homónima.
 Voyage au Congo (1927), película documental hecha por el suizo André Gide y el fotógrafo y productor Marc Allegret.

Literatura 

 Congo (1980), novela de Michael Crichton.

Fotografía

 Congo, marca de lentes para cámaras fotográficas

Antroponimia 

 Edwin Congo (1976-), futbolista colombiano.

Miscelánea 

Congo, chimpancé que aprendió a pintar con Desmond Morris.
 Mono congo, nombre coloquial del mono aullador negro Alouatta palliata, en Costa Rica.
 Volcán Congo, en Costa Rica.

Véase también 
 Kongo

Enlaces externos